Грабс () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен. 

Входит в состав округа Верденберг. Население составляет 6415 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код  —  3273.

На территории коммуны располагается городок Верденберг.

Ссылки
 Официальная страница